Parafia Saint James (Barbados) – jednostka terytorialna Barbados
 Parafia St. James (Cumberland) – jednostka terytorialna hrabstwa Hrabstwo Cumberland w Nowej Południowej Walii
 Parafia Saint James (Jamajka) – jednostka terytorialna Jamajki
 Parafia St. James (Luizjana) – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia Saint James (Nowy Brunszwik) – jednostka terytorialna hrabstwa Hrabstwo Charlotte w prowincji Nowy Brunszwik
 Saint James Windward (Saint Kitts i Nevis) – jednostka terytorialna Saint Kitts i Nevis
 Parafia St. James (Stratford) – parafia rzymskokatolicka w Stratford w stanie Connecticut